Лева́н Горга́дзе (; родился 13 октября 1987 года, Мцхета, Грузия), известный как  — профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. Сикона составлена из традиционного для Касугано-бэя «Тоти» — конский каштан, и «Син» — сердце. В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов (после болгарина Котоосю и эстонца Баруто). После майского басё 2018 года получил ранг одзэки — также третьим из европейцев.

Карьера 
Занимался борьбой с детства. Призёр юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призёр (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году, где вместе с ним выступал будущий комусуби Гагамару. Стажировался в университете Нихон, в 2005 году зачислен в Касугано-бэя. Достиг макуути за 13 турниров, что есть очень хороший результат. В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион), обладатель Большого Императорского Кубка на Хацу басё 2018 года. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру — одзеки. Уделяет особое внимание хорошим манерам, его учитель настаивает, чтобы он был лучше настоящих японцев.

В июле 2013 в победной схватке с Токусёрю получил серьёзную травму колена, в результате которой пропустил три турнира и утратил статус сэкитори, выбыв в дивизион макусита. Вернулся на дохё в марте 2014 года. Выиграв четыре турнира подряд в низших лигах, уже в том же году вернулся в макуути. Триумфальным для Тотиносина стал январский Хацу басё 2018 года, когда уже за один день до окончания соревнований Леван гарантировал себе первое место. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка.

Также успешно выступил на мартовском (10-5) и майском (13-2) басё 2018 года. В мае долго лидировал (победив, в том числе, Хакухо) и до последнего дня сохранял шансы на победу в турнире, однако в тринадцатый день неожиданно проиграл Сёдяю и при падении сломал две кости запястья. В четырнадцатый день, несмотря на тяжелую травму, проявил силу духа и оказал достойное сопротивление ёкодзуне Какурю, но из-за невозможности в полной мере использовать руку потерпел второе поражение. По итогам майского басё судейский комитет рекомендовал присвоить Тотиносину звание одзэки, что вскоре и произошло.

Стиль борьбы 
Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Почти не использует оборонительных приемов вроде хатакикоми и хикиотоси. По прямому указанию ояката избегает использования трюка с уклонением при стартовом рывке (хэнка).

Семья 
Старший из двух сыновей в семье винодела.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Биография на japan-sumo.ru
 Официальная информация на сайте Ассоциации
 Статистика выступлений
 

Борцы сумо из Грузии
Кавалеры ордена Чести (Грузия)